Engelsk-spanska kriget avser en av de perioder av militär konflikt mellan kungarikena England och Spanien:
Engelsk-spanska kriget (1585–1604)
Engelsk-spanska kriget (1625–30), var en del av trettioåriga kriget
Engelsk-spanska kriget (1654–60)
Engelsk-spanska kriget (1727–29)
Engelsk-spanska kriget (1762–63), var en del av sjuårskriget
Engelsk-spanska kriget (1796–1808), var en del av franska revolutionskrigen och napoleonkrigen

Andra krig mellan England och Spanien, men inte allmänt kända som "engelsk-spanska" krig, inkluderar:
Spanska tronföljdskriget (1701–1713)
Kvadrupelallianskriget (1718–1720)
Kriget om kapten Jenkins öra (1739–1748)
Spaniens stöd i det amerikanska frihetskriget mot det brittiska imperiet (1775–1783)